Monomorium talbotae — вид мелких муравьёв рода Monomorium из подсемейства мирмицины. Этот вид назван в честь энтомолога Мэри Тальбот. Этот вид считают под угрозой исчезновения.

Распространение 
Monomorium talbotae родом из США, там-же он и обитает.

Галерея

Литература 

 IUCN црвена листа угрожених врста, детаљнији подаци о врсти (језик: енглески)

Примечания 

Monomorium
Эндемики США
Насекомые Северной Америки
Животные, описанные в 1981 году